Indian Motorcycle bezeichnet:
 Indian, amerikanischer Motorradhersteller (Bezeichnung bis 1902 bzw. zeitweise ab 1970)
 TVS Motor Company, indischer Motorradhersteller (Bezeichnung zwischen 1982 und 1984)